Бельпуч ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 35 км². Население — 4 942 человека (на 2010 год).

В истории Бельпуч известен как резиденция одной из ветвей Кардонского дома, к которой принадлежал Рамон де Кардона, вице-король Неаполя. Его пышная ренессансная гробница в местной церкви — главная достопримечательность Бельпуча.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды